Charleton ist der Familienname folgender Personen:

 Buddy Charleton (1938–2011), US-amerikanischer Musiker
 Walter Charleton (1619–1707), englischer Arzt und Naturforscher

Siehe auch: 
 Cherleton (Begriffsklärung)
 Charlton (Begriffsklärung)
 Carleton
 Carlton
 Charleston